Lopuchina ist der Nachname mehrerer Personen:
Anna Petrowna Lopuchina (1777–1805), russische Mätresse
Jewdokija Fjodorowna Lopuchina (1669–1731), erste Frau des Zaren Peter I.
Natalja Fjodorowna Lopuchina (1699–1763)
Warwara Alexandrowna Bachmetewa, geborene Lopuchina (1815–1851), russische Adlige, Geliebte von Michail Lermontow